Stanisław Zaremba – XVII-wieczny duchowny katolicki, biskup kijowski
 Stanisław Zaremba (zm. 1685) – sędzia ziemski sandomierski, pisarz ziemski sandomierski, poseł na Sejmy I Rzeczypospolitej
 Stanisław Zaremba (1863–1942) – matematyk, ojciec Stanisława (ur. 1903)
 Stanisław Krystyn Zaremba (1903–1990) – matematyk, taternik i alpinista, syn Stanisława (ur. 1863)
 Stanisław Zaremba (1909-?) – poseł do Krajowej Rady Narodowej